Heartland Football Club, club nigerià de futbol de la ciutat d'Owerri
 Teoria del Heartland, teoria desenvolupada pel geògraf i polític anglès Halford John Mackinder (1861-1947)
 Heartland (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Pearce estrenada el 1979
 Heartland (U2), cançó pertanyent a l'àlbum Rattle and Hum del grup U2
 Heartland (sèrie australiana), sèrie de TV (1989) protagonitzada per Brian Keith
 Heartland (sèrie canadenca), sèrie de TV (2007) 
 Heartland (mini sèrie), mini sèrie de TV (1994)